Pörtner je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Paul Pörtner (1925–1984) – německý dramatik

 v přechýlené podobě

 Margit Pörtnerová (* 1972) – dánská hráčka curlingu

Související články 

 Portner